Фёдор Миха́йлович Наде́ждин (1813—1876) — русский писатель и протоиерей первой половины XIX века.

Биография 
Фёдор Михайлович Надеждин родился 13 апреля 1813 года в селе Санино в семье священника Михаила Ивановича Санинского, в 1814 году переведённого в село Сельцо .

Окончил Суздальское духовное училище, Владимирскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию в 1837 году магистром. В семинарии по традиции присвоена новая фамилия Надеждин (очевидно, подавал большие надежды академическими успехами) вместо Санинский, присвоенной отцу по названию прихода деревни Санино. С 18 сентября 1837 года преподаватель философских наук Владимирской духовной семинарии, в 1839 году «исправляющий должность» (исполняющий обязанности) профессора (древне)еврейского языка, с 1 мая по 15 сентября 1842 года исправляющий должность профессора логики, психологии, «чтения святых отец», (древне)греческого и латинского языков Владимирской духовной семинарии.

С 22 апреля 1842 года ректор Владимирских духовных училищ.

С 1842 года священник Николо-Златовратской церкви, с 24 августа 1847 года протоиерей, с 15 декабря 1852 года служащий протоиерей Владимирского кафедрального собора.

С 1 февраля 1847 года член консистории.

Скончался 14 декабря 1876 года во Владимире. Похоронен в ограде Владимирского кафедрального собора.

Публикации 
 проповеди, публиковавшиеся во «Владимирских епархиальных ведомостях»;
 «Очерк истории философии по Рейнгольду». — СПб., 1837;
 «Опыт науки по философии». — СПб., 1845 (под влиянием книги «Введение в науку философии» Фёдора Сидонского).

Литература 
 . — Полутом 39. — С. 434.
 Библиотека для чтения. — 1837. — Т. 25. — С. 25.
 Владимирские епархиальные ведомости. — 1876. — № 10 (некролог); 1900. — № 6, 7, 8.
 Владимирские епархиальные ведомости: официальная часть. — 1877. — № 2 (некролог).
 Владимирские губернские ведомости. — 1876. — № 52.
 Малицкий Н. История Владимирской духовной семинарии. — М., 1902. — Вып. 2. — С. 112.
 Преображенский А. История Владимирского епархиального женского училища. — Владимир, [б.г.]. — С. 72—73.
 Савва, архиеп. Хроника моей жизни. — Т. 1. — С. 122. — Т. 3. — С. 651.
 Сборник Русского исторического общества. — Т. 62. — С. 51.
 Северная пчела : журн. — 1838. — № 12.
 
 Чистович И. История Санкт-Петербургской духовной академии. — СПб., 1857. — С. 449.

Выпускники Суздальского духовного училища
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Протоиереи Русской православной церкви
Писатели Российской империи
Писатели XIX века